Flor kan syfta på:

 Flor (dräkt) – ett nät för prydnad av damhattar, ofta täckande hela eller delar av ansiktet.
 Flor (textil) – en mycket tunn och genomskinlig, dock inte genombrutet duktyg. Ibland använt som textilens lugg.
 Flor (dryck) – en typ av vinjäst, vanlig främst vid framställning av vissa typer av sherry.
 Flor-de-Lis – en portugisisk folkpopgrupp

Geografi
 Flor, Söderhamns kommun – en småort i Söderhamns kommun.
 Flor, Härjedalens kommun - en by utanför Ytterhogdal.
 Flor (gruva i Kuba) – en gruva i Kuba

Personer 
 Flor Contemplacion (1953–1995), en filippinska som arbetade som hembiträde i Singapore
 Christian Flor (1792–1875), en dansk politiker
 Flor Peeters (1903–1986), en belgisk tonsättare, orgelsolist och orgelpedagog

Se även
 Flor de Mayo – flera orter i Mexiko